Con il termine Lex Ieronica si intende un provvedimento di Ierone II, promulgato tra il 270 e il 216 a.C. per regolamentare la riscossione dei tributi nel reame siracusano. Essa fu poi estesa a tutta l'isola nel 210 per opera del governo romano nel frattempo insediatosi.

Il sistema adottato da Ierone II, anziché richiedere il versamento di un contributo fisso (stipendium), introduceva la cosiddetta decima, in base alla quale le imposte venivano commisurate in rapporto a quanto prodotto.

Note 

Storia di Siracusa in epoca greca
Storia di Siracusa in epoca romana